

Geografie
 Koet (Armenië), plaats in Armenië
 Al Koet, een stad in Irak
 Oest-Koet, een stad in Rusland

Biologie 
 Koeten, een geslacht van vogels
 Meerkoet, een vogel in dit geslacht
 Zeekoet, zeevogel uit de familie van de alken